Dietrichsweiler ist ein Ortsname:
 Dietrichsweiler (Jagstzell), Weiler der Gemeinde Jagstzell im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Dietrichsweiler, 1940–1945 Name der Gemeinde Doruchów im Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen